San Ildefonso (Bulacan), een gemeente in de Filipijnse provincie Bulacan
 San Ildefonso (Ilocos Sur), een gemeente in de Filipijnse provincie Ilocos Sur
 San Ildefonso (El Salvador), een gemeente in het Salvadoraanse departement San Vicente
 Real Sitio de San Ildefonso, een gemeente in de Spaanse provincie Segovia
 Koninklijk Paleis van La Granja de San Ildefonso, een Spaans koninklijk paleis in San Ildefonso
 Ildefonsus van Toledo, een Spaanse aartsbisschop en heilige
 Danny Ildefonso, een Filipijns basketballer

Zie ook
Verdrag van San Ildefonso